Ники́тич — украинская фамилия. Известные носители:
 Никитич, Юрий Иванович (1967—1995) — командир разведывательной роты 234-го гвардейского парашютно-десантного Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, гвардии капитан. Герой России посмертно (1995).
 Никитич, Наталья Афанасьевна (1901—1974) — писательница.